Poponeț se poate referi la:

 Poponeț, porecla omului de afaceri român, Codin Maticiuc
 Poponeți, fostul nume al satului Fulga din județul Buzău

Numele a două specii de animale rozătoare
 șoarece de câmp 
 șoarece de pădure

Volbură

Legături externe
http://dexonline.ro/lexem/popone%C8%9B/44469